GBL puede hacer referencia a:

 Groupe Bruxelles Lambert, una empresa industrial belga.
 Aprendizaje basado en juegos, por su término formal en inglés Game-Based Learning.
 Golden Baseball League, una antigua liga de béisbol norteamericana.
 Gamma-butirolactona, un líquido higroscópico soluble en agua.